Questa è la lista degli episodi della diciottesima stagione dell'anime 2005 di Doraemon.

In Giappone è stata trasmessa su TV Asahi, dall'8 gennaio al 31 dicembre 2022.

Episodi

Speciali

Note 

Stagioni di Doraemon